Fuyu (夫餘) ou Puyŏ était un ancien groupe ethnique de la Mandchourie du nord ;
 Le xian de Fuyu (富裕) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Fuyu (扶余) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.
 冬 est un caractère japonais lu  fuyu qui signifie hiver, c'est aussi un prénom féminin.
 Fuyu, une variété de kaki appelée aussi kaki-pomme.

Homonymie de toponyme